Carl Bergsten är ett svenskt namn, som burits av:

Carl Bergsten (1879-1935), arkitekt
Karl/Carl Bergsten (1869-1953), generalkonsul, konstsamlare